Симон Веј (политичарка), француска адвокатица и политичарка
 Симон Веј (филозофкиња), француска филозофкиња и политичка активистиња